

Astronautica 
 NPP Zvezda – azienda russa dell'ambito aerospaziale
 Zvezda – modulo della Stazione Spaziale Internazionale

Cinema 
 Zvezda – film del 1949 diretto da Aleksandr Gavrilovič Ivanov
 Zvezda – film del 2002 diretto da Nikolaj Lebedev
 Zvezda – film del 2014 diretto da Anna Melikjan

Sport 
 Nogometni Klub Zvijezda (o Zvezda Gradačac) – società calcistica bosniaca
 Zvezda-BGU Minsk – società calcistica bielorussa
 Zvezda Irkutsk – società calcistica russa
 Zvezda Mosca – società calcistica russa
 Zvezda Perm – società calcistica russa

Televisione 
 Zvezda – rete televisiva russa

Altro 
 Zvezda – azienda russa di prodotti per il modellismo
 Zvezda – rivista letteraria russa